Kravaře (okres Opava), een gemeente in de Tsjechische regio Moravië-Silezië
Kravaře (okres Česká Lípa), een gemeente in de Tsjechische regio Liberec